Сен-Вальє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 95 км на південь від Меца, 16 км на північний захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Вальє на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Вальє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Вальє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Вальє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Вальє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези